Эдуа́рд Армена́кович Коркотя́н (род. 3 октября 1964, Ереван) — израильский учёный-нейробиолог, специалист в области синаптической пластичности, научный сотрудник Института им. Вейцмана и профессор Пермского государственного университета.

Биография 
Родился 3 октября 1964 года в Ереване, младший сын Арменака Арамовича Коркотяна (род. 4 сентября 1922, Ахалцых, Грузия, СССР), кавалера ордена ВОВ и Тэмы Самуиловны Рамм (род. 21 января 1927, г. Владимир, РСФСР, СССР).

С 1981 по 1986 год изучал биохимию и иммунологию на биологическом факультете Ереванского государственного университета.

С 1987 по 1993 год — аспирант, младший научный сотрудник лаборатории центральной нервной системы Института физиологии им. Л. Орбели Академии наук Армянской ССР. Проводит серию новых исследований в области моноаминергических входов в глубокие ядра мозжечка in vivo, а также на срезах головного мозга.

После защиты диссертации «Влияние аминергических структур ствола мозга на нейронную активность глубоких ядер мозжечка крысы», под руководством профессоров Виктора Варфоломеевича Фанарджяна и Аматуни Аиды Степановны, эмигрировал в Израиль, где проходил постдокторантуру в департаменте нейробиологии Института им. Вейцмана, изучая внутриклеточные запасы кальция и пластичность нейронов под руководством главы лаборатории нейрональной пластичности, заслуженного профессора нейробиологии Менахема Сегала.

С 2000 года является старшим научным сотрудником, заведующим отделением конфокальной микроскопии и электрофизиологии департамента Нейробиологии Института Вейцмана.

В 2002—2003 годах проходил стажировку в Институте нейробиологии Ассоциации Лейбница и на кафедре зоологии и биологии развития Магдебургского университета им. Отто фон Герике, Германия.

С 2017 года — профессор Пермского Государственного университета.

Текущие исследования Эдуарда Коркотяна сосредоточены на молекулярных механизмах синаптической пластичности и роли микроструктур в функционировании и формировании дендритных шипов.

Эдуард женат, воспитывает сына.

Научные проекты 
 Программа Human Frontier Science Program (HFSP) — 2002 — Двухфотонная конфокальная визуализация и компьютерный анализ дендритных шипов в культуре кортикальных срезов — Кафедра зоологии, Университет Отто фон Герике, Магдебург, Германия. Ведущий супервайзер — Анна Катарина Браун.

 Международный научный проект: «Разработка новейших препаратов на основе флавоноидов, экстрагированных из растений семейства норичниковых Уральского региона, способных предотвращать нейротоксическое влияние алкоголя», на базе ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава при поддержке Министерства образования и науки Пермского края.

Патенты 
 Патент на изобретение RU2605377C2 — применения биологически активного флавоноидного соединения, 7-O-[6-O-(4-ацетил-α-L-рамнопиранозил)-β-Dглюкопиранозидо]-5-гидрокси-6-метокси-2-(4-метокси-фенил)-4Н-хромон-4-он (ацетилпектолинарин — АЦП), выделенного из Linaria vulgaris Mill. — обладающего выраженным антиалкогольным действием на нервную систему.
 Патент на изобретение RU2613312C2 — способ получения средства, обладающего седативной, противосудорожной и нейромодуляторной антиалкогольной активностью.

Преподавательская деятельность 
Кроме исследовательской деятельности, читает теоретические и практические курсы для аспирантов Института Вейцмана. Участвовал в подготовке более двадцати аспирантов и постдокторантов.
Руководитель магистерской программы «Нейробиология» в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Популяризация науки 
Является членом Дома Учёных и Специалистов (Реховот), автор ряда научно-популярных статей. Выступает с лекциями для широкой аудитории. Ведущий нескольких проектов «Искусство в Науке», опубликовал серию художественных коллажей на основе микрофотографий нейрональных клеток.
Эдуард Арменакович часто выступает с открытыми лекциями для широкой аудитории, а также на российском и израильском радио.

Творчество 
Поэт, прозаик, литературный переводчик.

Является автором-участником проекта «Сетевая словесность» — сетевого литературного журнала.

Один из авторов евразийского журнального портала «Мегалит».

Библиография 
Автор более 80 научных публикаций. Включён в список экспертов по естественным наукам «Список CItot ≥ 1000» (по состоянию на 16.11.2020 г)

Книги
 Eduard Korkotian, Menahem Segal, Alena Botalova, Tatyana Bombela Flavonoids Antagonize Effects of Alcohol in Cultured Hippocampal Neurons: A Drug Discovery Study // Frontiers in Drug Design and Discovery, Pp. 92-167 (76) February 2021. .
 Alexander Andreev, Eugenia Ahremenko, Danila Apushkin, Ilya Kuznetsov, Ilya Kovalenko, Eduard Korkotian, Vyacheslav Kalchenko New Approaches to Studying Rodent Behavior Using Deep Machine Learning // ICADS 2021: Advances in Digital Science, pp 365—374 March 2021. .
 Eduard Korkotian, Menahem Segal Confocal Imaging of Fast Flash Photolysis of Caged Compounds in Cultured Neurons // Basic Neurobiology Techniques, pp 261—284 2020. .
 Claire Guerrier, Eduard Korkotian, David Holcman Calcium Dynamics in Neuronal Microdomains: Modeling, Stochastic Simulations, and Data Analysis // Encyclopedia of Computational Neuroscience, Springer, pp 1-37 August 2014. .
 Andreas Herzog, Vadym Spravedlyvyy, Karsten Kube, Eduard Korkotian, Katharina Braun, Bernd Michaelis Adaptation of Shape of Dendritic Spines by Genetic Algorithm // Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems pp 476—482 October 2004. .

Научные статьи
 Liliya Kushnireva, Eduard Korkotian and Menahem Segal Calcium Sensors STIM1 and STIM2 Regulate Different Calcium Functions in Cultured Hippocampal Neurons // Front. Synaptic Neurosci., 2021, Jan 5;12:573714. .
 Eduard Korkotian, Anna Meshcheriakova and Menahem Segal Presenilin 1 Regulates [Ca2+i and Mitochondria/ER Interaction in Cultured Rat Hippocampal Neurons // Oxid Med Cell Longev., 2019, v.2019; 2019. .
 Kanishka Basnayake, David Mazaud, Alexis Bemelmans, Nathalie Rouach, Eduard Korkotian, David Holcman Fast calcium transients in dendritic spines driven by extreme statistics // PLOS Biology, 2019, V17:6, e2006202. .
 Rami YairTshuva, Eduard Korkotian, Menahem Segal ORAI1-dependent synaptic plasticity in rat hippocampal neurons // Neurobiology of Learning and Memory, 2017, 140:1-10. .
 Antonella Ruggiero, Etay Aloni, Eduard Korkotian, Yehudit Zaltsman, Efrat Oni-Biton, Yael Kuperman, Michael Tsoory, Liat Shachnai, Smadar Levin-Zaidman, Ori Brenner, Menahem Segal & Atan Gross Loss of forebrain MTCH2 decreases mitochondria motility and calcium handling and impairs hippocampal-dependent cognitive functions // Scientific Reports, 2017, 44401(2017).
 Eduard Korkotian and Menahem Segal Orai1 regulates calcium entry into dendritic spines // Channels, 2016, 11(2): 99-100. .
 Eduard Korkotian, Efrat Oni-Biton, Menahem Segal The role of the store-operated calcium entry channel Orai1 in cultured rat hippocampal synapse formation and plasticity // J Physiol., 2016, 595(1):125-140..
 Menahem Segal and Eduard Korkotian Roles of Calcium Stores and Store-Operated Channels in Plasticity of Dendritic Spines // The Neuroscientist, 2015. .
 Eduard Korkotian, Alena Botalova, Tatiana degova, … and Menahem Segal Complex effects of aqueous extract of Melampyrum pratense and of its flavonoids on activity of primary cultured hippocampal neurons // J. Ethnopharmacol, 2015, 163:220-228. .
 Eduard Korkotian, Alena Botalova, Tatiana Odegova, Menahem Segal Chronic exposure to alcohol alters network activity and morphology of cultured hippocampal neurons // Neurotoxicology, 2015, 47:62-71. .
 Eduard Korkotian, Michael Frotscher and Menahem Segal Synaptopodin Regulates Spine Plasticity: Mediation by Calcium Stores // Journal of Neuroscience, 2014, 34(35):11641-11651. .
 Menahem Segal and Eduard Korkotian Endoplasmic reticulum calcium stores in dendritic spines // Front Neuroanat, 2014, 8:64. .
 Eduard Korkotian, Tatyana Bombela, Tatiana Odegova, Petr Zubov, Menahem Segal Ethanol Affects Network Activity in Cultured Rat Hippocampus: Mediation by Potassium Channels // PLoS ONE, 2013, 8(11). .
 Gayane Grigoryan, Eduard Korkotian, Menahem Segal Selective facilitation of LTP in the ventral hippocampus by calcium stores // Hippocampus, 2012, 22(7):1635-1644. .
 Eduard Korkotian and Menahem Segal Synaptopodin regulates release of calcium from stores in dendritic spines of cultured hippocampal neurons // Journal of Physiology, 2011, 589(24):5987-5995. .
 Armin Biess, Eduard Korkotian, David Holcman Barriers to Diffusion in Dendrites and Estimation of Calcium Spread Following Synaptic Inputs // PLoS Computational Biology, 2011, 7(10). .
 Menahem Segal, Andreas Vlachos, Eduard Korkotian The spine apparatus, synaptopodin, and dendritic spine plasticity // Neuroscientist, 2010, 16(2):125-31. .
 Andreas Vlachos, Eduard Korkotian, Eldi Schonfeld, Ekaterini Copanaki, Thomas Deller and Menahem Segal Synaptopodin Regulates Plasticity of Dendritic Spines in Hippocampal Neurons // Journal of Neuroscience 28 January 2009, 29 (4) 1017—1033. .
 Eduard Korkotian and Menahem Segal Morphological constraints on calcium dependent glutamate receptor trafficking into individual dendritic spine // Cell Calcium, 2007, 42(1):41-57. .
 Eduard Korkotian and Menahem Segal Spatially confined diffusion of calcium in dendrites of hippocampal neurons revealed by flash photolysis of caged calcium // Cell Calcium, 2006, 40(5-6):441-9. .
 Eduard Korkotian, David Holcman and Menahem Segal Dynamic regulation of spine-dendrite coupling in cultured hippocampal neurons  // European Journal of Neuroscience, 2004, 20(10):2649-63. .
 David Holcman, Zeev Schuss, Eduard Korkotian Calcium Dynamics in Dendritic Spines and Spine Motility // Biophys J., 2004, 87(1): 81-91. .
 Menahem Segal, Varda Greenberger, Eduard Korkotian Formation of dendritic spines in cultured striatal neurons depends on excitatory afferent activity // Eur J Neurosci, 2003, 17(12):2573-85. .
 Eduard Korkotian and Menahem Segal Spike-associated fast contraction of dendritic spines in cultured hippocampal neurons // Neuron, 2001, 30(3):751-8 .
 Eduard Korkotian and Menahem Segal Regulation of Dendritic Spine Motility in Cultured Hippocampal Neurons // Journal of Neuroscience, 2001, 21 (16) 6115-6124. .
 Menahem Segal, Eduard Korkotian, Diane D Murphy Dendritic spine formation and pruning: common cellular mechanisms? // Trends in Neurosciences, Volume 23, Issue 2, 2000, Pages 53-57. .
 Eduard Korkotian and Menahem Segal Release of calcium from stores alters the morphology of dendritic spines in cultured hippocampal neurons // Proc Natl Acad Sci U S A, 1999, 96(21): 12068-12072. .
 Eduard Korkotian, Andreas Schwarz, Dori Pelled, Günter Schwarzmann, Menahem Segal, Anthony H.Futerman Elevation of intracellular glucosylceramide levels results in an increase in endoplasmic reticulum density and in functional calcium stores in cultured neurons // J Biol Chem, 1999, 30;274(31):21673-8. .
 Eduard Korkotian and Menahem Segal Fast confocal imaging of calcium released from stores in dendritic spines // Eur J Neurosci, 1998, 10(6):2076-84. .
 Eduard Korkotian and Menahem Segal Calcium-Containing Organelles Display Unique Reactivity to Chemical Stimulation in Cultured Hippocampal Neurons // Journal of Neuroscience, 1997, 17 (5) 1670—1682 .
 Eduard Korkotian and Menahem Segal Lasting effects of glutamate on nuclear calcium concentration in cultured rat hippocampal neurons: regulation by calcium stores // J Physiol, 1996, 496(Pt 1): 39-48. .
 O Bar-Peled, E Korkotian, M Segal, Y Groner Constitutive overexpression of Cu/Zn superoxide dismutase exacerbates kainic acid-induced apoptosis of transgenic-Cu/Zn superoxide dismutase neurons // Proc Natl Acad Sci U S A, 1996, 93(16):8530-5. .
 A S Amatuni, R Sh Sarkisian, E A Korkotian, A K Melikian'' The background impulse activity of the neurons of the nucleus fastigii in the rat cerebellum // Neirofiziologiia, 1991, 23(4):441-50. .

Примечания

Ссылки 

 

Персоналии по алфавиту